Die Zackenbarsche (Epinephelidae) sind eine Familie kleiner bis sehr großer Meeresfische aus der Ordnung der Barschartigen (Perciformes). Zu ihnen gehört mit dem Dunklen Riesenzackenbarsch (Epinephelus lanceolatus) einer der größten bekannten Rifffische – dieser kann über 2,5 Meter groß werden. Fast alle Zackenbarsche leben küstennah in tropischen und subtropischen Regionen aller Ozeane. Die meisten Arten leben in flacherem Wasser oberhalb von 300 Metern, nur wenige tiefer.

Merkmale 
Der Körper der Zackenbarsche ist typisch barschartig, gedrungen und kräftig, von länglich-ovaler Gestalt und seitlich leicht abgeflacht. Ihre Größe reicht von wenigen Zentimetern bei den Pseudogramma-Arten bis zum Dunklen Riesenzackenbarsch (Epinephelus lanceolatus), der 2,70 Meter lang und bis zu 400 Kilogramm schwer werden kann. Die meisten Arten erreichen jedoch Größen zwischen 20 und 80 Zentimetern. Der Kiemendeckel trägt drei flache Dornen, einen zentralen großen und oben und unten jeweils einen kleinen, wobei letztere oft unter Haut und Schuppen verborgen sind. Der Rand des Präoperculums ist gesägt (reduziert bei adulten Cephalopholis- und Plectropomus-Arten). Ein langer gesägter Stachel sitzt am Winkel des Präoperculums. Das Maul und der Gaumen sind mit zahlreichen, kleinen, schlanken, niederdrückbaren Zähnen besetzt. Nur der Spitzkopf-Zackenbarsch (Epinephelus leucogrammicus) besitzt keine Gaumenzähne. Einige Arten besitzen im vorderen Maul vergrößerte Fangzähne. Schneidezahn- oder backenzahnähnliche Zähne fehlen. Auch bei geschlossenem Maul ist die Maxillare deutlich sichtbar. Der Unterkiefer steht bei vielen Arten vor. Vordere und hintere Nasenöffnungen stehen nah zusammen. Die Anzahl der Branchiostegalstrahlen liegt bei sieben. Die Rückenflosse ist normalerweise durchgehend. Hart- und weichstrahliger Teil können aber durch eine Einbuchtung voneinander getrennt sein. Der vorderer Teil wird von 7 bis 11 Stacheln gestützt, der hintere von 10 bis 21 Weichstrahlen. Die Afterflosse hat 3 Flossenstacheln und 7 bis 13 Weichstrahlen, die Bauchflossen einen Stachel und 5 Weichstrahlen. Die weichstrahligen Abschnitte von Rücken- und Afterflosse, sowie die Schwanzflosse sind beschuppt. Der Bauchflossenansatz liegt unter oder nur wenig hinter der Brustflossenbasis. Die Schwanzflosse ist abgerundet, spaten- oder sichelförmig, nur selten gegabelt. Es gibt normalerweise 24 (10+14) Wirbel. Die Seitenlinie ist vollständig und reicht nicht bis auf die Schwanzflosse. Die mehr als 78 Seitenlinienschuppen sind kleiner als die umgebenden Schuppen und werden zum größten Teil von ihnen bedeckt. Bei den Larven der Zackenbarsche ist einer (meist der zweite) oder mehrere der vorderen Rückenflossenstrahlen und der Stachel der Bauchflossen verlängert, der Stachel der Bauchflossen ist gesägt.

Viele Arten sind bunt gefärbt, viele dienen als Speisefische.

Lebensweise 
Zackenbarsche leben an den Küsten tropischer und subtropischer Meere bis in Tiefen von 300 Metern. Die meisten Arten findet man im Bereich von Korallenriffen, aber auch an Felsriffen oder über Seegraswiesen. Die großen Zackenbarsche ernähren sich von Fischen, Kopffüßern und Krebstieren, die kleineren Arten von Fischbrut, Krebstieren und Zooplankton. Die Beute wird kaum aktiv verfolgt, sondern als Lauerjäger erbeutet. Beim Beutefang wird das große Maul schnell aufgerissen, der entstehende Sog befördert das Opfer in das Maul. Sie sind vorwiegend dämmerungsaktiv, standorttreu und territorial. Fast alle Arten sind protogyne Hermaphroditen, somit werden Zackenbarsche als Weibchen geschlechtsreif und vollziehen mit zunehmendem Alter eine Geschlechtsumwandlung zum Männchen. Das Ablaichen findet im Freiwasser paarweise, in kleinen oder in großen Schwärmen statt, die bis zu 100.000 Tiere umfassen können. Bei den in großen Massen ablaichenden Arten finden vorher Laichwanderungen zu den Laichgründen statt. Die Larven sind planktonisch und lassen sich von den Meeresströmungen zu geeigneten Lebensräumen transportieren.

Systematik 
Die Zackenbarsche wurden im Jahr 1871 durch den niederländischen Ichthyologen Pieter Bleeker als Taxon eingeführt und den Sägebarschen (Serranidae) als Unterfamilie zugeordnet. Im Jahr 2007 wurden sie von Smith und Craig in den Familienrang erhoben. In den folgenden Jahren wurde dies von immer mehr Wissenschaftlern anerkannt und in zwei 2014 und 2018 veröffentlichten Revisionen der Zackenbarsche wurden sie ebenfalls als eigenständige Familie behandelt.

Die Seifenbarsche (Grammistidae), früher eine Unterfamilie der Zackenbarsche, werden seit Januar 2022 in Eschmeyer's Catalog of Fishes, einer Onlinedatenbank zur Fischsystematik, als eigenständige Familie geführt. Auch die ehemals den Zackenbarsche zugeordneten Unterfamilien Diploprioninae mit den Gattungen Aulacocephalus, Belonoperca und Diploprion und Liopropomatinae mit den Gattungen Bathyanthias, Jeboehlkia, Liopropoma und Rainfordia gehören nicht mehr zu den Zackenbarsche, sondern bilden die neu eingeführte Familie Liopropomatidae. Die Zackenbarsche umfassen damit nur noch die Gattungen der ehemaligen Unterfamilie Epinephelinae.

Gattungen 

 Alphestes Bloch & Schneider, 1801
 Cephalopholis Bloch & Schneider, 1801
 Dermatolepis Gill, 1861
 Epinephelus Bloch, 1793
 Gonioplectrus Gill, 1862
 Hyporthodus Gill, 1861
 Mycteroperca Gill, 1862
 Plectropomus Oken, 1817
 Pseudogramma Bleeker, 1875
 Variola Swainson, 1839

Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Zackenbarsche und ihre Verwandtschaft zu den ehemaligen Unterfamilien zeigt das folgende Kladogramm:

Einzelnachweise

Weblinks